Diritti all'inferno (Straight to Hell) – film del 1987 di Alex Cox.
 Straight to Hell – album di tributo agli Slayer di artisti vari.
 Straight to Hell – singolo dei Clash.
 Straight to Hell - singolo di Ozzy Osbourne, tratto dall'album Ordinary Man